Bussac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bussac-Forêt, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bussac, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,